Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Attila Sávolt che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Peter Wessels 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Edwin Kempes /  Peter Wessels (finale)

 Jaime Oncins /  André Sá (primo turno)
 Diego del Río /  Cristiano Testa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1998